Лысенко Павлина Никитична (25 марта 1927 с. Кобылянка, Черкасская область — †20 октября 1999, пгт Катеринополь, Черкасской области) — свинарка, доярка колхоза имени Шевченко Катеринопольского района. Депутат Верховного Совета УССР 8-10-го созывов.

Биография 
Родилась Павлина Никитична Лысенко 25 августа 1927 года в селе Кобылянка (теперь Катеринопольского района, Черкасской области) в крестьянской семье.

Трудовую деятельность начала в 1944 году в колхозе имени Буденного Катеринопольского района. С 1947 года возглавляла молодёжное звено по выращиванию сахарной свеклы, с 1959 года работала свинаркой колхоза имени Шевченко села Потоки Катеринопольского района Черкасской области.

Без отрыва от производства окончила в 1970 году среднюю школу. Принимала активное участие в общественной жизни. П.  М.  Лысенко была избрана депутатом Катеринопольской районного Совета депутатов трудящихся, а также депутатом Верховного Совета УССР от Шполянского избирательного округа № 458.

Умерла 20 октября 1999 года в пгт Катеринополь Черкасской области. Похоронена на кладбище с. Кобылянка.

Награды 
Награждена двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и медалью«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. Дев’яте скликання. /Держкомвидав УРСР, К., — 1975 р.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Родившиеся в Катеринопольском районе
Награждённые медалью «Ветеран труда»